Reisachbach ist ein Gewässername:

 Reisachbach (Regen), linker Zufluss des Weißer Regens in Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Reisachbach (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Erms-Zufluss Glemsbach) nahe Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reisach
 Reisbach